Опознавательные знаки военно-воздушных сил (флотов) — символы, наносимые на крылья, борта и вертикальное оперение самолётов, вертолётов и других летательных аппаратов, принадлежащих военно-воздушным силам (флотам) с целью указания их государственной принадлежности. Большинство из них — круглые по форме (рондели) и повторяют мотивы государственных флагов.

История 
Впервые национальные опознавательные знаки для военной авиации начали использоваться Францией перед Первой мировой войны. Франция стала изображать на своих самолётах рондель, основанный на национальной кокарде — концентрических окружностях цветов флага Франции. Германия и Австро-Венгрия начали отмечать свои самолёты черными крестами, а Великобритания, чей флаг издали мог быть принят за чёрный крест, приняла символ, похожий на знак её союзницы Франции, но с другим порядком цветов. Знак Великобритании впоследствии с некоторыми модификациями был принят британскими доминионами: Канада заменила центральный красный кружок на кленовый лист, Австралия — на кенгуру, Новая Зеландия — на птицу киви. До начала Второй мировой войны в США и Великобритании был принят знак с красной точкой в середине, который мог быть спутан со знаком их противницы Японии, поэтому на азиатско-тихоокеанском фронте красная точка была убрана из их знаков.

На российских самолётах периода Первой мировой войны также стали изображать рондель, подобный ронделям Антанты. В Советской России знаком военной авиации стала красная звезда, которая зачастую наносилась поверх ранее изображенных символов. Точный вид знака советских ВВС был стандартизирован только в 1943 году. Знаки со звездой впоследствии были приняты многими другими странами социалистического лагеря.

В последнее время в некоторых ВВС были приняты новые менее заметные знаки с пониженной видимостью.

Разновидности опознавательных знаков

Опознавательные знаки 
Основной опознавательный знак военной авиации того или иного государства может наноситься на крылья, фюзеляж и вертикальное оперение летательных аппаратов. Знаки могут наноситься на каждое крыло сверху и снизу, или только по одному знаку на каждое крыло (пример: на левое крыло сверху и на правое крыло снизу).

Знаки на фюзеляж

Знаки на киль 
В качестве знака на киль (вертикальное оперение) летательных аппаратов военной авиации того или иного государства может использоваться опознавательный знак, государственный (или военный) флаг, геометрическая фигура цветов государственного флага или с изображением основного элемента (или элементов) государственного герба. В редких случаях в качестве знака на вертикальное оперение может использоваться особое символическое изображение или эмблема. Иногда в цвета государственного флага окрашивается весь руль направления. Зачастую знак на киль может отсутствовать или по тем или иным причинам не наноситься. Так же как и опознавательный знак, знак на вертикальное оперение может различаться в ВВС, морской авиации и авиации сухопутных войск. Иногда в качестве знака на киль для боевых самолётов используется опознавательный знак военной авиации, а для небоевых самолётов — изображение государственного флага.

Знаки уменьшенной видимости

Современные опознавательные знаки

Европа

Азия

Африка

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Австралия и Океания

Эволюция опознавательных знаков

Европа

Азия

Африка

Северная и Центральная Америка

Южная Америка

Австралия и Океания

Исторические опознавательные знаки

См. также 

 Рондель
 Список военно-воздушных сил
 Полосы вторжения

Примечания

Ссылки 
 Military Aircraft Insignia of the World  (англ.)
 Cocardes du monde entier — Roundels of the world  (фр. и англ.)
 Опознавательные знаки, на военных самолётах, в Военном Энциклопедическом Словаре 
 Опознавательные знаки ВВС Великобритании на официальной странице
 Авиация Гражданской войны. Личные опознавательные знаки пилотов РККВФ 
 Опознавательные знаки ВВС США

Государственные символы
Военно-воздушные силы
Опознавательные знаки ВВС
Знаки